Кара-Кудюр — село в Улаганском муниципальном районе Республики Алтай России, входит в Чибилинское сельское поселение.

Этимология 
Кара-Куjур — букв. чёрный, солонцовый грунт, солончак.

География 
Село расположено в восточной части республики, на левом берегу реки Башкаус в месте впадения в неё реки Каракудюр, в 10 км к северо-западу от Улагана и в 195 км к юго-востоку от Горно-Алтайска. Имеется тупиковая подъездная дорога от села Чибиля.

Население

Примечания

Литература 

Населённые пункты Улаганского района